BQD steht für:
 Búðardalur Airport, (IATA-Code), Flughafen von Búðardalur, Island

bqd steht für:
 Bung (Sprache) (ISO-639-3-Code), gefährdete Sprache im Hochland von Adamaua, Kamerun

Abkürzung